Martin Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Martin Airport (Greene County, Illinois)
 Martin Airport (Logan County, Illinois)
 Martin Airport (Maryland)
 Martin Airport (North Carolina)
 Martin Airport (Pennsylvania)
 Martin Airport (Washington)